Knudshoved hat mehrere Bedeutungen:

mehrere dänischer Halbinseln:

 Knudshoved (Fünen), dänische Halbinsel auf der Insel Fünen, östlich von Nyborg – sowie dortiger Bahnhof an der Knudshovedbanen

 Knudshoved (Region Mittjylland), dänische Halbinsel in Region Midtjylland
 Knudshoved (Region Syddanmark), dänische Halbinsel in der Region Syddanmark
 Knudshoved (Region Sjælland), dänische Halbinsel in der Region Sjælland

Halbinsel in Grönland:

 Knudshoved (Grönland), Halbinsel in Grönland

geografische Flur- und Ortsnamen in Dänemark:

 Knudshoved (Fjelstrup Sogn), Landstrich in Fjelstrup Sogn
 Knudshoved (Fur Sogn), Landstrich in Fur Sogn
 Knudshoved (Gjerrild Sogn), Landstrich in Gjerrild Sogn
 Knudshoved (Lovns Sogn), Landstrich und Siedlung bei Lovns Sogn
 Knudshoved (Lynderup Sogn), Landstrich in Lynderup Sogn
 Knudshoved (Løjt Sogn), Landstrich in Løjt Sogn
 Knudshoved (Vordingborg Sogn), Landstrich in Vordingborg Sogn

weitere Bedeutungen:

 Knudshoved (Schiff), dänisches Eisenbahnfährschiff der Scandlines Danmark A/S

Siehe auch:

 Knudshoved Odde, dänische Halbinsel, nordwestlich von Vordingborg an der dänischen Insel Seeland
 Halsskov-Knudshoved, dänische Fährverbindung zwischen Halsskov auf Seeland und Knudshoved auf Fünen
 Knudshoved Grund, Untiefe im Kleinen Belt zwischen der dänischen Halbinsel Jütland und der Insel Fünen
 Knudshoved-Riff (Knudshoved Rev), Riff vor der Insel Seeland in Dänemark
 Leuchtturm Knudshoved, dänischer Leuchtturm auf der Halbinsel Knudshoved, auf Fünen und südöstlich von Nyborg
 Knudshovedbanen (Knudshovedbahn), siehe Bahnstrecke Nyborg–Slipshavn, dänische Eisenbahnstrecke